Гумма:
 Гумма — результат воспалительного процесса.
 Гумма — историческая область Абхазии.
 Гумма — одна из префектур Японии.

См. также 
 Гума